Als Austauschverfahren bezeichnet man Folgendes:
 ein Steuerverfahren, bei dem Neuteile durch Altteile ersetzt werden und dabei eine gesonderte Steuer entrichtet werden muss, siehe Altteilsteuer
 ein mathematisches Verfahren, siehe Austauschverfahren (Mathematik)
 Abkommen für den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr von Güter- und Personenwagen sowie Triebfahrzeugen, siehe Code für das Austauschverfahren